Introduction ("introduzione" in lingua francese e inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Introduction (Inteurodeoksyeon) – film del 2021 diretto da Hong Sang-soo

Musica 
 Introduction – talvolta usato come nome della prima traccia ("introduzione") di un disco
 Introduction – album di Marty Friedman del 1995
 The Introduction – album della Steve Morse Band del 1984
 Introduction – traccia dell'album Tubular Bells 2003 di Mike Oldfield del 2003, che riprende il tema principale di Tubular Bells
 Introduction – album di Alex Parks del 2003

Altro 
 Introduction – poesia di William Blake tratta dalla raccolta Songs of Experience
 Introduction – poesia di William Blake tratta dalla raccolta Songs of Innocence